Il singolare  del Gerry Weber Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo era Tommy Haas, ma non ha preso parte al torneo per un intervento al fianco.

Teste di serie

  Roger Federer (finale)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)

 Radek Štěpánek (ritirato)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Lleyton Hewitt (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Gerry Weber Open 2010
ATP World Tour 2010